De Roskam (plaats), een buurtschap in de gemeente Kampen in de Nederlandse provincie Overijssel
De Roskam (weekblad), een Twents opinieweekblad
Bierbrouwerij de Roskam, een voormalige bierbrouwerij uit Ulvenhout
De Roskam (Diest), een middeleeuwse woning in Diest

Zie ook
 Roskam